Moraine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moraine Township (Illinois)
 Moraine Township (North Dakota)